Янгикишла́к ( — новое село) — название посёлков городского типа в Узбекистане:
 Янгикишлак — в Джизакской области.
 в Кашкадарьинской области:
 Янгикишлак (Касбинский район)
 Янгикишлак (Шахрисабзский район)